Jaltenco (gemeente) - gemeente in de deelstaat Mexico, Mexico
 Jaltenco (Morelos) - gemeente in de deelstaat Morelos, Mexico